Формула Леви — Хинчина для бесконечно делимого распределения;
 Формула Леви — Хинчина для устойчивого распределения.